GSR peut faire référence à :
 Suzuki 750 GSR, une moto ;
 Suzuki 600 GSR, une moto ;
 Galvanic skin response, un des noms anglais de la conductance cutanée ;
 Gauche sociale et radicale, un ancien groupe parlementaire français ;
 .

Code IATA des aéroports